Rockingham (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina in de Verenigde Staten
Rockingham (Northamptonshire), een plaats in Northamptonshire in Groot-Brittannië
Rockingham (Australië), een plaats in West-Australië in Australië